DSNY steht als Abkürzung für:

 New York City Department of Sanitation – die New Yorker Müllabfuhr
 Deutsche Schule New York

Abkürzung